Ласаро-Карденас () — топоним, распространённый в Мексике в честь президента Ласаро Карденаса.
 Ласаро-Карденас — муниципалитет в штате Кинтана-Роо.
 Ласаро-Карденас — муниципалитет в штате Мичоакан.
 Ласаро-Карденас — город в муниципалитете Ласаро-Карденас штата Мичоакан.
 Ласаро-Карденас — посёлок в муниципалитете Куаутемок штата Чиуауа.
 Ласаро-Карденас — посёлок в муниципалитете Меоки штата Чиуауа. См. также 
 Карденас
 Ласаро